Бостон Ред Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 86 матчей в 144 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Кливленд Индианс и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 3
 Поражений: 1
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 38
 Очков пропущено: 21

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 155
 Очков пропущено: 127

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 148

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 134

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 23
 Поражений: 7
 Процент побед: 76.67
 Очков набрано: 179
 Очков пропущено: 132

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 128

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 1
 Очков пропущено: 8

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Кливленд Индианс — Бостон Ред Сокс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 1995